Цілолист (Haplophyllum) — рід квіткових рослин з родини рутових. Це єдиний рід у підродині Haplophylloideae. Рід містить 71 вид, і поширений в Африці, Європі й Азії.

В Україні ростуть: цілолист запашний (Haplophyllum suaveolens) і цілолист голий (Haplophyllum thesioides).

Морфологічна характеристика 
Від багаторічних трав до невеликих кущів. Листки чергові, переважно прості та цільні, рідше 3(–5)-розділені, на ніжках чи сидячі. Квітки в суцвіттях, двостатеві, містять по 5 листочків. Пелюстки від білого до жовтого або червоного кольору, цільні. Тичинок 10, коротші від пелюсток. Коробочки від майже кулястих до помітно більших у шир ніж у довжину, глибоко 3–5-лопатеві. Насіння ниркоподібне, сильно поперечно або поздовжньо зморщене.

Види 

 Haplophyllum acutifolium 
 Haplophyllum affine 
 Haplophyllum alberti-regelii 
 Haplophyllum amoenum 
 Haplophyllum arbuscula 
 Haplophyllum armenum 
 Haplophyllum bakhteganicum 
 Haplophyllum balcanicum 
 Haplophyllum bastetanum 
 Haplophyllum blanchei 
 Haplophyllum boissierianum 
 Haplophyllum broussonetianum 
 Haplophyllum bucharicum 
 Haplophyllum buhsei 
 Haplophyllum bungei 
 Haplophyllum buxbaumii 
 Haplophyllum canaliculatum 
 Haplophyllum cappadocicum 
 Haplophyllum ciscaucasicum 
 Haplophyllum cordatum 
 Haplophyllum coronatum 
 Haplophyllum crenulatum 
 Haplophyllum dasygynum 
 Haplophyllum dauricum 
 Haplophyllum dshungaricum 
 Haplophyllum dubium 
 Haplophyllum ermenekense 
 Haplophyllum erythraeum 
 Haplophyllum eugenii-korovinii 
 Haplophyllum ferganicum 
 Haplophyllum fruticulosum 
 Haplophyllum furfuraceum 
 Haplophyllum gilesii 
 Haplophyllum glaberrimum 
 Haplophyllum griffithianum 
 Haplophyllum kowalenskyi 
 Haplophyllum laeviusculum 
 Haplophyllum laristanicum 
 Haplophyllum latifolium 
 Haplophyllum linifolium 
 Haplophyllum lissonotum 
 Haplophyllum luteoversicolor 
 Haplophyllum megalanthum 
 Haplophyllum molle 
 Haplophyllum monadelphum 
 Haplophyllum multicaule 
 Haplophyllum myrtifolium 
 Haplophyllum obtusifolium 
 Haplophyllum patavinum 
 Haplophyllum pedicellatum 
 Haplophyllum poorei 
 Haplophyllum ptilostylum 
 Haplophyllum pumiliforme 
 Haplophyllum ramosissimum 
 Haplophyllum rechingeri 
 Haplophyllum robustum 
 Haplophyllum rubrotinctum 
 Haplophyllum sahinii 
 Haplophyllum sanguineum 
 Haplophyllum shelkovnikovii 
 Haplophyllum stapfanum 
 Haplophyllum suaveolens 
 Haplophyllum telephioides 
 Haplophyllum tenue 
 Haplophyllum thesioides 
 Haplophyllum tragacanthoides 
 Haplophyllum tuberculatum 
 Haplophyllum versicolor 
 Haplophyllum villosum 
 Haplophyllum vulcanicum 
 Haplophyllum vvedenskyi

Примітки 

Роди рослин
Рутові